Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (terzo turno)
 Assente
 Jimmy Connors (primo turno)
 Ivan Lendl (campione)
 Peter McNamara (terzo turno)
 Eliot Teltscher (finale)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)

 John Sadri (secondo turno)
 Vijay Amritraj (semifinali)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Sammy Giammalva (secondo turno)
 Tom Gullikson (terzo turno)
 Assente
 Ivan Lendl (semifinali)
 Kevin Curren (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1981